Francesco Niola – arcivescovo cattolico italiano
 Marino Niola – antropologo, giornalista e divulgatore scientifico italiano